Никола́й Фёдорович Рожде́ственский:
 Рождественский, Николай Фёдорович (1863—1920) — священнослужитель, протоиерей.
 Рождественский, Николай Фёдорович (1802—1872) — российский юрист, профессор, действительный статский советник.